Gillespie [] ist der Familienname folgender Personen:

 A. Arnold Gillespie (1899–1978), US-amerikanischer Spezialeffektkünstler und Art Director
 Aaron Gillespie (* 1983), US-amerikanischer Musiker
 Alastair Gillespie (1922–2018), kanadischer Politiker
 Angela Gillespie (1824–1887), US-amerikanische Ordensschwester und Schulgründerin
 Ann Gillespie (vor 1981), US-amerikanische Schauspielerin und Priesterin
 Ashlee Gillespie (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin
 Bobby Gillespie (* 1962), schottischer Sänger
 Brock Gillespie (* 1983), US-amerikanischer Basketballspieler
 Charlie Gillespie (* 1999), kanadischer Schauspieler
 Craig Gillespie, australischer Filmregisseur
 Cravon Gillespie (* 1996), US-amerikanischer Leichtathlet
 Dana Gillespie (* 1949), englische Schauspielerin und Sängerin
 David Gillespie (* 1964), australischer Rugbyspieler
 Dean M. Gillespie (1884–1949), US-amerikanischer Politiker
 Dizzy Gillespie (1917–1993), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Eugene Pierce Gillespie (1852–1899), US-amerikanischer Politiker
 Frank Gillespie (1869–1954), US-amerikanischer Politiker
 Gary Gillespie (* 1960), schottischer Fußballspieler
 George Gillespie (1613–1648), schottischer Theologe
 George Lewis Gillespie Jr., (1841–1913), US-amerikanischer Generalmajor
 Gina Gillespie (* 1951), US-amerikanische Schauspielerin

 Jim Gillespie, US-amerikanischer Filmregisseur

 Keith Gillespie (* 1975), nordirischer Fußballspieler
 Lara Gillespie (* 2001). irische Radsportlerin

 Oscar W. Gillespie (1858–1927), US-amerikanischer Politiker
 Paul Gillespie (1920–1970), US-amerikanischer Baseballspieler
 Ronald Gillespie (1924–2021), britischer Chemiker
 Ross Gillespie (John Ross Gillespie; 1935–2023), neuseeländischer Hockeyspieler und -trainer
 Rowan Gillespie (* 1953), irischer Bildhauer
 Sarah Gillespie, britisch-amerikanische Sängerin, Songwriterin, Gitarristin, Autorin und Malerin
 Thomas Gillespie (1892–1914), britischer Ruderer 
 Vincent Gillespie (* 1954), britischer Literaturwissenschaftler
 William Gillespie (1894–1938), schottischer Schauspieler

Gillespie steht für folgende geographischen Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gillespie (Arizona)
 Gillespie (Illinois)
 Gillespie (New Jersey)
 Gillespie (Pennsylvania)
 Gillespie (Virginia)
 Gillespie (West Virginia)
 Gillespie Township im Macoupin County, Illinois
 Gillespie County, County in Texas

Orte in Neuseeland:
 Gillespie Beach

Sonstige:
 Gillespie-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Gillespie-Syndrom, Erbkrankheit
 VSEPR-Modell (Gillespie-Nyholm-Theorie), Modell der physikalischen Chemie